О́вцын:
 Овцын, Григорий Семёнович (? — 1604) — военный деятель времён Ивана Грозного, Фёдора Ивановича и Бориса Годунова.
 Овцын, Дмитрий Леонтьевич (1708—1757) — российский гидрограф.

См. также